Лепко (англ. Lepko) — прізвище українського походження.

Відомі носії прізвища 

 Лепко Володимир Олексійович (1898—1963) — радянський та російський актор театру й кіно, комік, прем'єр Московського театру сатири, народний артист РРФСР.
 Лепко Вікторія Володимирівна — радянська та російська акторка театру й кіно, театральний діяч, поетеса.
 Лепко Ольга Олександрівна (псевдонім Ольга Охтинська; 1840—1905) — поетеса, перекладачка.